Luma steht für:
 die Untereinheit der armenischen Währung, siehe Armenischer Dram
 die Y-Komponente im YUV-Farbmodell, siehe Luminanz
 Luma (Albanien), eine historisch-geographische Region in Albanien
 Luma (Drin), ein Nebenfluss des Drin in Nordostalbanien und Südkosovo
 Luma (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae)
 Luma (Kongo), Gemeinde in der Demokratischen Republik Kongo

Luma ist der Familienname von:
 Vesa Luma (* 1986), kosovarische Popsängerin

Siehe auch:
 Lumma
 LUMA Arles, Kulturkomplex der Luma-Stiftung in Arles, Frankreich